Slaget vid Mantineia kan syfta på något slag vid den antika stad Mantineia:

 Slaget vid Mantinea (418 f.Kr.) – det största fältslaget under det Peloponnesiska kriget. Sparta segrade i detta slag mot upproriska bundsförvanter och lyckades därmed upprätthålla sin hegemoni över Peloponnesos och fortsätta kriget mot Aten.
Slaget vid Mantinea (362 f.Kr.) – Sparta tillsammans med Aten mot Thebe som då var Greklands ledande stad. Thebe vann en Pyrrhusseger eftersom dess ledare Epaminondas stupade under slaget. Konsekvensen av detta blev att Thebe förlorade sin hegemoni över Grekland utan att varken Sparta eller Aten var tillräckligt starka för att överta den. Slaget banade istället vägen för Makedoniens uppstigande som stormakt.
Slaget vid Mantinea (207 f.Kr.) – Sparta mot Achaiska förbundet

Slag i Grekland